De Poolse voetbalclub Widzew Łódź speelt sinds 1977 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Uitslagen vanuit gezichtspunt Widzew Łódź

{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;"
! Seizoen
! Competitie
! Ronde
! Land
! Club
! Totaalscore
! 1e W
! 2e W
! PUC
|-
|1977/78
|UEFA Cup
|1R
|
|Manchester City FC
|2-2||2-2 (U)|| 0-0 (T)
| rowspan="2"|2.0
|-
|
|
|2R
|
|PSV Eindhoven
|3-6||3-5 (T)|| 0-1 (U)
|-
|1979/80
|UEFA Cup
|1R
|
|AS Saint-Étienne
|2-4||2-1 (T)|| 0-3 (U)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1980/81
|UEFA Cup
|1R
|
|Manchester United FC
|1-1||1-1 (U)|| 0-0 (T)
| rowspan="3"|6.0
|-
|
|
|2R
|
|Juventus FC
|4-4 <small>(4-1 ns)||3-1 (T)|| 1-3 nv (U)
|-
|
|
|1/8
|
|Ipswich Town FC
|1-5||0-5 (U)|| 1-0 (T)
|-
|1981/82
|Europacup I
|1R
|
|RSC Anderlecht
|2-6||1-4 (T)|| 1-2 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1982/83
|Europacup I
|1R
|
|Hibernians FC
|7-2||4-1 (U)|| 3-1 (T)
| rowspan="4"|11.0
|-
|
|
|1/8
|
|Rapid Wien
|6-5||1-2 (U)|| 5-3 (T)
|-
|
|
|1/4
|
|Liverpool FC
|4-3||2-0 (T)|| 2-3 (U)
|-
|
|
|1/2
|
|Juventus FC
|2-4||0-2 (U)|| 2-2 (T)
|-
|1983/84
|UEFA Cup
|1R
|
|IF Elfsborg
|2-2 <small>u||0-0 (T)|| 2-2 (U)
| rowspan="2"|4.0
|-
|
|
|2R
|
|Sparta Praag
|1-3||1-0 (T)|| 0-3 (U)
|-
|1984/85
|UEFA Cup
|1R
|
|Aarhus GF
|2-1||2-0 (T)|| 0-1 (U)
| rowspan="3"|6.0
|-
|
|
|2R
|
|Borussia Mönchengladbach
|3-3 <small>u||2-3 (U)|| 1-0 (T)
|-
|
|
|1/8
|
|Dinamo Minsk
|1-2||0-2 (T)|| 1-0 (U)
|-
|1985/86
|Europacup II
|1R
|
|Galatasaray SK
|2-2 <small>||0-1 (U)|| 2-1 (T)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1986/87
|UEFA Cup
|1R
|
|LASK
|2-1||1-1 (U)|| 1-0 (T)
| rowspan="2"|4.0
|-
|
|
|2R
|
|Bayer 05 Uerdingen
|0-2||0-0 (T)|| 0-2 (U)
|-
|1992/93
|UEFA Cup
|1R
|
|Eintracht Frankfurt
|2-11||2-2 (T)|| 0-9 (U)
| rowspan="1"|1.0
|-
|1995/96
|UEFA Cup
|Q
|
|Bangor City FC
|5-0||4-0 (U)|| 1-0 (T)
| rowspan="2"|6.0
|-
|
|
|1R
|
|Tsjornomorets Odessa
|1-1 <small>(5-6 ns) ||0-1 (U)|| 1-0 nv (T)
|-
|1996/97
|Champions League
|Q
|
|Brøndby IF
|4-4 <small>u||2-1 (T)|| 2-3 (U)
| rowspan="4"|6.0
|-
|
|
|Groep B
|
|Borussia Dortmund
|3-4||1-2 (U)|| 2-2 (T)
|-
|
|
|Groep B
|
|Atlético Madrid
|1-5||1-4 (T)|| 0-1 (U)
|-
|
|
|Groep B (3e)
|
|Steaua Boekarest
|2-1||0-1 (U)|| 2-0 (T)
|-
|1997/98
|Champions League
|1Q
|
|Neftçi Bakoe
|10-0||2-0 (U)|| 8-0 (T)
| rowspan="3"|6.0
|-
|
|
|2Q
|
|AC Parma
|1-7||1-3 (T)|| 0-4 (U)
|-
|1997/98
|UEFA Cup
|1R
|
|Udinese Calcio
|1-3||1-0 (T)|| 0-3 (U)
|-
|1999/00
|Champions League
|2Q
|
|Litex Lovetsj
|5-5 <small>(3-2 ns) ||1-4 (U)|| 4-1 nv (T)
| rowspan="4"|4.0
|-
|
|
|3Q
|
|ACF Fiorentina
|1-5||1-3 (U)|| 0-2 (T)
|-
|1999/00
|UEFA Cup
|1R
|
|Skonto FC
|2-1||0-1 (U)|| 2-0 (T)
|-
|
|
|2R
|
|AS Monaco
|1-3||1-1 (T)|| 0-2 (U)
|}

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 60.0

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Polen
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Widzew Łódź
Widzew Łódź